Ди Уоллес (, наст. имя Дина Бауэрс, род. 14 декабря 1948) — американская актриса, сыгравшая порядка двухсот ролей на экране и известная как «Королева крика» благодаря участию в фильмах ужасов.

Биография 
Дина Бауэрс родилась в Канзас-Сити и сменив имя на Ди Уоллес дебютировала на большом экране в фильме 1975 года «Степфордские жены». Ранее она начала свою карьеру на театральной сцене Нью-Йорка, где она работала танцовщицей в мюзиклах и пыталась между тем освоить актёрскую профессию.

Ди Уоллес добилась широкой известности в конце семидесятых-начале восьмидесятых благодаря главным ролям в нескольких коммерчески успешных фильмах ужасов. Она наиболее известна благодаря своей роли в фантастическом фильме 1982 года «Инопланетянин» режиссёра Стивена Спилберга, собравшем в прокате почти восемьсот миллионов долларов. Также она сыграла главные роли в фильмах «Вой» (1980) и «Куджо» (1983), которые имели большой успех в прокате.

Уоллес сыграла более двухсот ролей на экране. На телевидении она сыграла главную роль в ситкоме «Вместе мы всегда» (1986—1987), который был закрыт после одного сезона, а также снялась в сериале «Новые приключения Лесси» (1989—1992). Начиная со второй половины восьмидесятых, Уоллес, в основном снималась в низкобюджетных, независимых или же сделанных для телевидения фильмах разных жанров, от ужаса до семейных комедий. Её, пожалуй, наиболее яркая роль в тот период, была в фильме 1996 года «Страшилы». В двухтысячных она снялась в ситкоме «Сыновья и дочери» (2006—2007), а также была гостем во многих сериалах, таких как «Анатомия страсти», «Меня зовут Эрл» и «Мыслить как преступник».

В 2014/2015 годах Уоллес исполняла второстепенные роли в сериалах «Гримм» и «Шёпот». Весной 2015 года она присоединилась к дневной мыльной опере «Главный госпиталь», играя Патрицию Спенсер, давно потерянную сестру Люка (Энтони Гири) и Бобби Спенсеров (Жаклин Зимэн).

С 1980 года Ди Уоллес была замужем за актёром Кристофером Стоуном, который умер от сердечного приступа в 1995 году.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Родившиеся в Канзас-Сити (Канзас)
Выпускники Канзасского университета
Женщины-комедианты
Киноактрисы США